Brachyconidiella är ett släkte av svampar. Brachyconidiella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Brachyconidiella